Als Triceps oder Trizeps () wird ein an einer Seite in drei Teile auslaufender Muskel bezeichnet. Es ist die Kurzbezeichnung bzw. Bestandteil der lateinischen Namen folgender Muskeln:
 Musculus triceps brachii, ein Muskel des Oberarms
 Musculus triceps surae, ein Muskel der Wade